Алькиса (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 11,87 км². Население — 353 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

История 
Город основан в 1731 году.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гипускоа